Колонија Агрикола Индепенденсија има више значења:

 Колонија Агрикола Индепенденсија (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Агрикола Индепенденсија (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику